

Geografia
Montenegro
 Risano – frazione di Cattaro

 Risano – frazione di Capodistria
 Risano – fiume della Slovenia

 Risano – frazione di Pavia di Udine in provincia di Udine